Дудаков — русская фамилия.

 Дудаков, Александр Васильевич (1919—2012) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Дудаков, Борис Филиппович (1901—1962) — генерал-лейтенант войск связи.
 Дудаков, Валерий Александрович (род. 1945) — советский и российский коллекционер, искусствовед.
 Дудаков, Василий Михайлович (1937—1997) — российский конструктор танков, заслуженный конструктор РФ (1996).
 Дудаков, Савелий Юрьевич (1939—2017) — израильский филолог и историк.
 Дудаков, Сергей Викторович (род. 1970) — советский/российский фигурист и тренер.

 Дудакова, Мария Сергеевна (род. 1983) — российская биатлонистка.